Укаяли може да се отнася за:

 река в Перу и Бразилия, приток на Амазонка
 регион в Перу